

Jeux 
Le terme puzzle peut désigner :
 puzzle, jeu qui consiste à reconstituer un objet à deux ou trois dimensions à l'aide de pièces qui s'emboîtent les unes dans les autres ;
 jeu de puzzle, genre de jeu vidéo.

Vidéographie 

 Puzzle (texte de Claude Desailly), téléfilm d'André Michel diffusé en 1974 ;
 Puzzle, court métrage français de Pascal Aubier (1974) ;
 Puzzle, téléfilm américain diffusé en 2005 ;
 Puzzle, film argentin de Natalia Smirnoff sorti en 2010 ;
 Puzzle (), film d'amour américano-belge coproduit, écrit et réalisé par Paul Haggis, sorti en 2013 ;
 Puzzle, film américain de Marc Turtletaub sorti en 2018, remake du film argentin du même nom sorti en 2010 ;
 Puzzle, téléfilm français de Laurence Katrian sorti en 2019.

Musique 

 Puzzle, groupe de rap français ;
 Puzzle, album de musique de Kanjani8 ;
 Puzzle, album du groupe écossais Biffy Clyro sorti en 2007 ;
 Puzzle, album de Michel Berger sorti en 1971 ;
 Puzzle, album des BB Brunes sorti en 2017.

Autres 

 Puzzle, titre du cinquième tome de la série de bande dessinée La Nef des fous ;
 Puzzle un roman de Franck Thilliez sorti en 2013 ;
 l'adaptation en bande dessinée aux éditions Ankama en 2016, dessins de Mig.